

Sigle 
 Java Virtual Machine  – macchina virtuale Java
 Jeux Vidéo Magazine  – periodico informatico francese

Codici 
 JVM – codice aeroportuale IATA del Jonesville Mine Airport di Sutton (Stati Uniti d'America)